N54 bzw. N 54 steht für:
 BMW N54, deutscher Motor
 Route nationale 54, Nationalstraße in Frankreich
 HMS Shark (N54)

Abkürzung